Clase Königsberg puede referirse a varias clases de cruceros alemanes:

 , cuatro buques construidos entre 1905 y 1907.
 , cuatro buques construidos durante la primera guerra mundial para reemplazar a los buques de la anterior clase Königsberg, los cuatro buques fueron hundidos o dados de baja poco después.
 , también conocidos como clase K, una serie de tres cruceros ligeros construidos en el periodo de entreguerras